Brandon Scott Kozun, född 8 mars 1990, är en amerikansk-född kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Jokerit i Kontinental Hockey League (KHL). Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Toronto Maple Leafs och på lägre nivåer för Manchester Monarchs och Toronto Marlies i American Hockey League (AHL) samt Calgary Hitmen i Western Hockey League (WHL).

Han draftades i sjätte rundan i 2009 års draft av Los Angeles Kings som 179:e spelaren totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Brandon Kozun, Maple Leafs – Stats – NHL.com
Brandon Kozun NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Brandon Kozun hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Calgary Hitmen
Spelare i Manchester Monarchs (2001–2015)
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Jokerit
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Los Angeles
Födda 1990
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2009
Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft
Spelare i Calgary Royals